Budești peut désigner plusieurs localités :

Budești, une ville du județ de Călărași
 Budești, une commune du județ de Bistrița-Năsăud
 Budești, une commune du județ de Maramureș
 Budești, une commune du județ de Vâlcea

Budești, une commune faisant partie de la municipalité de Chișinău